El término Clemente VII puede referirse a:
Clemente VII, papa italiano (1523–1534);
Clemente VII, primer antipapa del Gran Cisma de Occidente (1378–1394).